

Patronyme 

 François Jacquemont (1757-1835), prêtre janséniste et convulsionnaire français ;
 Victor Jacquemont (1801-1832), naturaliste et explorateur français ;
 Maurice Jacquemont (1910-2004), comédien et un metteur en scène de théâtre français.